

Localidades

Lomba (Cabo Verde)

Lomba (Amarante)
Lomba (Gondomar)
Lomba (Lajes das Flores)
Lomba (Sabugal)
Lomba (São Roque do Pico)
Lomba (Vinhais)

Desambiguação